Якуп Йохансен (; ) — фарерский футболист, полузащитник клуба «Вуйчингур».

Карьера 
Якуп начал карьеру в футбольном клубе «Скала» в 2009 году. С 2012 по 2013 годы выступал за «Фуглафьёрдур». В его составе принял участие в Лиге Европы. В конце 2013 года вернулся в родную команду.

Примечания 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Скала»
Игроки ФК «Фуглафьёрдур»
Игроки ФК «Вуйчингур»